Григо́рий Кулико́в:
 Куликов, Григорий Иванович (1905 — ?) — советский государственный деятель, председатель Измаильского облисполкома.
 Куликов, Григорий Степанович (1901—1978) — участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант артиллерии.